

Toponímia dos Estados Unidos

Cidades da Flórida 
 Miami
 Miami Beach
Miami Gardens
Miami Lakes	
Miami Shores
Miami Springs
North Miami
North Miami Beach
 South Miami
 West Miami

Cidades de outros estados 
 Miami (Arizona)
 Miami (Missouri)
 Miami (Oklahoma)
 Miami (Texas)
 North Miami (Oklahoma)

Outros usos 
Miami (tribo) — etnia originária dos atuais estados de Michigan, Oklahoma e Indiana

Desambiguações de topônimos